Kenana bezeichnet
 Kenana (Neuseeland), Siedlung in Neuseeland
 Kenana (Zebu), Zeburasse
 Rua Kenana Hepetipa, Māori-Prophet, Glaubensheiler und Landrechtsaktivist